Oak Ridge kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Oak Ridge (Florida)
Oak Ridge (Louisiana)
Oak Ridge (Missouri)
Oak Ridge (North Carolina)
Oak Ridge (Tennessee)
Oak Ridge (Texas)